Volna peut faire référence à :

Toponyme 
 l'île Volna  (en russe Остров Волна), une petite île russe du groupe des îles Vostotchnye dans l'archipel Nordenskiöld en mer de Kara.

Astronomie 
 La fusée Volna, un missile balistique intercontinental R-29R de fabrication russe reconverti en lanceur de satellite artificiel.

Sport 
 FK Volna Pinsk, un club de football de Pinsk, dans la voblast de Brest en Biélorussie ;
 Volna Kyzyl-Orda, le premier nom en 1968 du FC Kaysar Kyzylorda, club de football basé à Kyzylorda au Kazakhstan.

Divers 
 Volna (translittération de Волна) est la traduction de « vague, onde » en russe
 Volna est la traduction du mot « laine » en slovaque.